Campynemataceae – rodzina roślin jednoliściennych. Należą do niej tylko dwa rodzaje z 4 gatunkami. Jeden rodzaj występuje na Nowej Kaledonii, drugi na Tasmanii.

Morfologia 
 Pokrój Niewielkie, kłączowe rośliny zielne.
 Liście Jeden lub kilka odziomkowych. Blaszka liściowa jest równowąska lub eliptyczna, u nasady pochwiasta, na szczycie często trójząbkowa. 
 Kwiaty Drobne, obupłciowe, pojedyncze lub zebrane w wiechowaty kwiatostan, zwykle ścieśniony i przypominający baldach, wsparty podsadkami. Okółki w kwiecie są trójkrotne. Listki okwiatu zielonkawe, powiększają się po zapyleniu. U roślin z rodzaju Campynemanthe u ich nasady występują miodniki. Pręciki wyrastają z nasad listków okwiatu. Ich pylniki otwierają się podłużnymi pęknięciami. Słupek z dolną zalążnią, trój- lub jednokomorową z wolnymi szyjkami. 
 Owoce Torebki z kilkoma lub wieloma nasionami z drobnym zarodkiem i bielmem zawierającym hemicelulozę i oleje. Owoce otwierają się w wyniku rozkładu ścian (owocni).

Systematyka 
Rodzina przez długi czas miała niejasną pozycję systematyczną. Jeszcze w 2001 umieszczana była jako siostrzana dla melantkowatych i trójżeńcowatych. Dowody molekularne wskazują na to, że rodzina jest siostrzana dla korsjowatych, z którymi tworzy klad bazalny w obrębie rzędu liliowców. Ostatni wspólny przodek współczesnych przedstawicieli rodziny występował ok. 73 miliony lat temu.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje
 Campynemanthe Baill.
 Campynema Labill.

Przypisy 

Campynemataceae